Ordinariat (lateinisch für ) steht für:

 Ordinariat (Behörde), Verwaltungsapparat einer Diözese (Bischöfliches Generalvikariat, Diözesankurie)
 Lehrstuhl, Amt eines Professors an einer wissenschaftlichen Hochschule
 Ordinariat (Verwaltungseinheit), eine kirchliche Verwaltungseinheit mit territorialer oder personaler Jurisdiktion
 Ordinariat (Schule), Führung einer Klasse

Siehe auch: